

Persone 
 Adam Priestley – calciatore britannico
 Chris Priestley – scrittore inglese
 Jason Priestley – attore e regista canadese naturalizzato statunitense
 John Boynton Priestley – romanziere e drammaturgo inglese
 Joseph Priestley – chimico e filosofo inglese
 Marc Priestley – meccanico e presentatore televisivo inglese
 Raymond Priestley – geologo, geografo ed esploratore britannico
 Rick Priestley – designer inglese
 Robert Priestley – scenografo statunitense

Scienza 
 5577 Priestley – asteroide della fascia principale
 Cratere Priestley – cratere lunare
 Cratere Priestley – cratere su Marte
 Ghiacciaio Priestley – ghiacciaio della Terra della Regina Vittoria in Antartide
 Medaglia Priestley – medaglia d'onore conferita dall'American Chemical Society (ACS) per contributi notevoli nel campo della chimica